Корнелиус Смит-младший (, род. 8 марта 1982) — американский телевизионный актёр. Он известен благодаря роли Фрэнки Хаббарда, сына героини Дебби Морган, в дневной мыльной опере ABC «Все мои дети», где он снимался с 2007 по 2011 год. Роль принесла ему номинацию на дневную премию «Эмми» в 2009 году.

Смит родился в Детройте, штат Мичиган, и окончил Южный методистский университет в Далласе. В 2007 году он также окончил Школу искусств Тиша Нью-Йоркского университета, после чего начал карьеру на офф-бродвейской сцене и в мыльной опере «Все мои дети». После закрытия дневной мыльной оперы, Смит переехал в Лос-Анджелес, где начал появляться в прайм-тайм сериалах «Особо тяжкие преступления» и «Агенты «Щ.И.Т.»», а также телефильмах канала Lifetime, включая «Уитни» (играя брата Уитни Хьюстон). В 2015 году он появился в четвёртом сезоне «Скандал», играя правозащитника. Смит был повышен до основного состава начиная с пятого сезона.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры мыльных опер США
Актёры телевидения США
Выпускники Технической средней школы Касс
Выпускники Южного методистского университета
Выпускники Нью-Йоркского университета